Манфред Кристоф (, род. 28 мая 1931, Дюссельдорф) — немецкий шахматист, национальный мастер.

Чемпион ФРГ 1969 г. Любопытно, что изначально Кристоф не должен был играть в чемпионате. Он был резервным участником получил место в турнире за 2 дня до его начала после отказа одного из основных участников. На старте турнира Кристоф набрал 7 очков из 8, а после ничьей в 9-м туре одержал еще 2 победы. Он обеспечил себе звание чемпиона за 3 тура до окончания соревнования.

В составе сборной ФРГ участник командного чемпионата Европы 1973 г., Кубка Клары Бенедикт 1970 г. (сборная стала бронзовым призером соревнования), командных турниров северных стран 1973 и 1975 гг. (в 1975 г. сборная стала победителем соревнования), ряда международных матчей.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Кристофа в базе Chessgames
 Личная карточка М. Кристофа на сайте 365Chess

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам